Offoy (Oise)
 Offoy (Somme)